Con il termine linea N ci si può riferire a:
Linea N — linea della metropolitana di New York
Linea N — nome alternativo della linea Nagahori Tsurumi-ryokuchi della metropolitana di Osaka
Linea N — nome alternativo per la linea Namboku della metropolitana di Tokyo